Göksu può riferirsi a diversi toponimi della Turchia:
Göksu, fiume tributario del Mar Mediterraneo
Göksu, fiume affluente del Seyhan
Göksu, comune del distretto di Mut, nella provincia di Mersin
Diga di Göksu, diga della provincia di Diyarbakır